Pipp ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Pipp (* 1987), deutscher Eishockeyspieler
 Eveline Pipp (1956–2017), österreichische Bibliothekarin
 Frank Pipp (* 1977), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Wally Pipp (1892–1965), US-amerikanischer Baseballspieler

Siehe auch:
 Pip